Danmarks U/19-kvindefodboldlandshold eller U/19-landsholdet er et hold under Dansk Boldspil-Union (DBU), udvalgt blandt alle danske kvindelige fodboldspillere under 19 år, til at repræsentere Danmark i internationale U/19-fodboldturneringer arrangeret af FIFA og UEFA samt i venskabskampe mod andre nationale fodboldforbunds udvalgte U/19 hold.

Resultater

U/19 EM i fodbold for kvinder

Aktuel trup 
Følgende 20 spillere blev udtaget til truppen ved La Manga-turneringen i Marts 2020.

Kampe og mål opdateret pr. 30. maj 2020.

Cheftræner: Søren Randa-Boldt

Eksterne henvisninger 

 
U/19-fodboldlandshold